Ни́на Ви́кторовна Гро́зова — детская писательница, поэтесса, сценарист, автор детективных романов. Член Союза писателей России.

Биография 

Родилась в 1957 году в Москве.

Окончила факультет журналистики Московского государственного университета. Выпуск 1981 года.
Первые публикации — стихи в газете «Комсомольская правда» в 1974—1975 годах.
Работала обозревателем газеты «Московский комсомолец», редактором в детском журнале «Миша». Публиковала очерки в журнале "Советский Союз", сотрудничала с отделом публицистики этого журнала, который возглавлял А.И. Аджубей (зять Н.С. Хрущова), писала тексты к фотоочеркам Владимира Лагранжа, Анатолия Хрупова, Александра Земляниченко и других знаменитых фотохудожников.

С 2004 года — главный редактор журнала для детей 7-10 лет «Миша». Журнал издавался с 1983 по 2017 гг. В 1983-1991 выходил на 9 иностранных языках как приложение к журналу "Советский Союз", с 1992 года издавался на русском языке, распространялся по всей территории РФ. В журнале печатались известные писатели, поэты и художники Михаил Яснов, Андрей Усачев, Игорь Олейников, Виктор Лунин и др. .

Библиография 

Поэтический сборник «Между солнцем и вьюгой», сборник рассказов «Розы по субботам» — издательство «Воскресенье», книги для детей: «Про зверят», «Чудеса воспитания», «Звериная азбука» и др. — изд-во «АСТ-ПРЕСС», «Считалки» — изд-во АСТ, женские детективы — «Наживка для фотографа», «Кража по высшему разряду» — изд-во «Центрполиграф», книжка-игра "Заколдованные ужастики" - изд-во "Панорама" и др. На сайте ЛитРес опубликованы книги "Санаторий имени Ленина" (Длинный список конкурса "Электронная буква" 2020г), "Курьер из "Страны Советов" (Длинный список конкурса "Электронная буква" 2021 г.), "Когда придет Волчок", "Танец на раскаленных углях", "Танго со смертью", "Оцифрованная душа" и др.

Стихи, рассказы в журнале «Миша», серия рассказов в журнале «Крестьянка», сборник женской поэзии «Вечерний альбом», сборник детских стихов «Загадки» — сост. В. Лунин, и др.

По сценарию Нины Стожковой на студии «Союзмультфильм» снят м/ф «Чудо-замок» (режиссер Галина Мелько).

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте Московской городской организации Союза писателей России
 Журнал «Миша»
 Книги Нины Стожковой в магазине «Лабиринт»

Выпускники факультета журналистики МГУ
Писатели России по алфавиту
Писатели по алфавиту
Писатели Москвы Член Союза писателей России с 5.04.1999 г.
Русские писатели по алфавиту
Детские писатели по алфавиту
Детские писатели России
Писатели России XX века
Писатели России XXI века
Авторы детективной прозы Автор более, чем 10 детективных романов ("Центрполиграф" и "ЛитРес").
Русские писатели XX века